Krimpenerwaard (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Krimpenerwaard (streek), een landschap (waard) in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, een voormalig waterschap (hoogheemraadschap) in de Nederlandse provincie Zuid-Holland